Rheinländer bezeichnet:
 Bewohner des Rheinlands
 Rheinländer (Tanz), Paartanz
 Rheinländer (Maß), Schriftgröße
 Rheinländer (Spiel), Spiel
 Rheinländer (Band), eine Band aus Köln
 Rheinländer (Huhn), Hühnerrasse
 Rheinländer (Kanarienvogel), deutsche Positurrasse der Kanarienvögel
 ein deutsches Reitpferd siehe Rheinisches Warmblut

Rheinländer ist der Familienname von
 Achim Rheinländer (1933–2015), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Anton Rheinländer (1866–1928), deutscher Politiker (Zentrum), MdR
 Paul Rheinländer (1903–1979), deutscher Ingenieur und Manager, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG